Павел Федорович Клауз (, Ревель — ?) — российский военный деятель, генерал от инфантерии (1911).

Хронологический послужной список 
 24.08.1846 — родился в Ревеле в семье пограничного вахмистра. Православный. Из дворян Выборгской губернии.
 18.10.1964 — вступил в службу.
 30.10.1866 — окончил Гельсингфорское пехотное юнкерское училище, выпущен прапорщиком в 90-й пехотный Онежский полк
 ст. 06.07.1867 — подпоручик.
 ст. 25.03.1870 — поручик.
 ст. 19.05.1874 — штабс-капитан.
 6 месяцев командовал ротой.
 16.09.1874 — окончил Николаевскую академию Генерального штаба по 2-му разряду.
 ст. 16.09.1874 — поручик Генерального штаба.
 16.09.1874—07.06.1877 — ст. адъютант штаба 18-й пехотной дивизии.
 1875 — награждён орденом Святого Станислава 3-й ст.
 07.06.1877—30.06.1878 — ст. адъютант штаба 14-го армейского корпуса.
 30.06.1878—18.05.1881 — состоял для поручений при штабе 14-го армейского корпуса.
 ст. 30.08.1877 — штабс-капитан Генерального штаба.
 1878 — капитан за боевое отличие со старшинством с 05.10.1877 года.
 1877—1878 — участие в Русско-турецкой войне.
 1879 — награждён орденом Святого Станислава с мечами 2-й ст.
 1879 — награждён орденом Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом.
 ст. 12.04.1881 — подполковник.
 18.05.1881—04.04.1886 — ст. адъютант штаба Варшавского военного округа.
 1883 — награждён орденом Святой Анны 2-й ст.
 ст. 08.04.1884 — полковник (за отличие).
 04.04.1886—19.03.1890 — начальник штаба 27-й пехотной дивизии в Вильне.
 1888 — награждён орденом Святого Владимира 3-й ст.
 19.03.1890—13.06.1894 — начальник Виленского военного пехотного училища.
 13.06.1894—05.01.1898 — командир 47-го пехотного Украинского ЕИВ вел. князя Владимира Александровича полка в Виннице Подольской губернии.
 ст. 05.01.1898 — генерал-майор (за отличие).
 05.01.1898—31.08.1900 — начальник штаба 19-го армейского корпуса в Брест-Литовске.
 31.08.1900—02.05.1904 — начальник 47-й резервной пехотной бригады.
 1901 — награждён орденом Святого Станислава 1-й ст.
 02.05.1904 — назначен командующим 6-й пехотной дивизией в Остроленке Ломжинской губернии.
 06.12.1904 — произведён в генерал-лейтенанты (за отличие) с утверждением в должности начальника дивизии.
 1906 — награждён орденом Святой Анны 1-й ст.
 11.04.1909—20.02.1911 — командир 15-го армейского корпуса в Варшаве.
 06.12.1910 — награждён орденом Святого Владимира 2-й ст.
 20.02.1911 — произведён в генералы от инфантерии с увольнением от службы.

Был женат и имел троих детей. На 1917 г. Клауз П. Ф. с женой Иульяной Петровной проживал в Москве по адресу Н. Басманная, 29. Сын — Клауз Л. П., 1896 года выпуска из Виленского пехотного юнкерского училища по 1-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. В апреле 1917 г. переведён в 97-й Лифляндский полк (подполковником). После 1917 года — в РККА, начальник нескольких пехотных курсов (3-х Советских в Москве, 11-х Черкасских пехотных курсов, объединённой Белорусской школы).

Примечания и источники 

 А. Н. Антонов. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900 г. стр. сп. 1.
 Список генералам по старшинству, 1.07.1908. СПб. 1908.
 Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909 г. Спб. стр. 205, 291 и 867.
 Справочник: «Вся Москва 1917».
 Начальники ВВУ (ВПЮУ)

Генералы от инфантерии (Российская империя)
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Царские офицеры на службе в РККА
Персоналии, чья дата смерти не установлена